Carles Solà Belda, economista i professor universitari català
 Carles Solà i Ferrando, químic, polític i professor universitari valencià